Koziel ist der Name von

 Koziel (Woiwodschaft Heiligkreuz), Ort in der polnischen Woiwodschaft Heiligkreuz
 Koziel (Mazovie), Ort in der polnischen Woiwodschaft Masowien

 Bernd Elmar Koziel (* 1966) ist ein deutscher Fundamentaltheologe